Рід налічує 6 видів риб родини цихлові.

Види 

 Sciaenochromis ahli (Trewavas 1935)
 Sciaenochromis benthicola Konings 1993
 Sciaenochromis fryeri Konings 1993
 Sciaenochromis gracilis (Trewavas 1935)
 Sciaenochromis psammophilus Konings 1993
 Sciaenochromis spilostichus (Trewavas 1935)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae